Nicolini da Sabbio ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelio Nicolini da Sabbio (1546?–1560?), italienischer Drucker 
 Domenico Nicolini da Sabbio (um 1540–nach 1605), italienischer Drucker 
 Giacomo Nicolini da Sabbio (um 1505–um 1550/1565), italienischer Drucker
 Giovanni Antonio Nicolini da Sabbio (um 1500–1546/1547), italienischer Drucker
 Giovanni Maria Nicolini da Sabbio (eigentlich Gioan Maria Nicolini da Sabbio; um 1510–nach 1555), italienischer Drucker 
 Lodovico Nicolini da Sabbio (Ludovico Nicolini da Sabbio; um 1507–1566), italienischer Drucker 
 Stefano Nicolini da Sabbio (um 1500–1564), italienischer Drucker
 Pietro Nicolini da Sabbio (um 1500–nach 1555), italienischer Drucker